IEA est un sigle pouvant désigner :
 International Energy Agency (en français, Agence internationale de l'énergie) ;
 Institut d'études avancées de Paris ;
 International Ergonomics Association ;
 Institute of Economic Affairs, un think tank libéral britannique ;
 ,  (en français, Association internationale pour l'évaluation du rendement scolaire), la coordinatrice des enquêtes statistiques PIRLS et TIMSS sur l'éducation.
 Intoxication éthylique aiguë, associée à l'ivresse et préfigurant la gueule de bois

Homonymie